Phyllophorus parvus är en sjögurkeart som först beskrevs av Ludwig 1881.  Phyllophorus parvus ingår i släktet Phyllophorus och familjen svanssjögurkor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Svanssjögurkor
parvus